José Gabriel de Moscoso y Moscoso, (Cochabamba, ? – Cuzco, 29 de enero de 1815) fue un militar realista peruano y caballero de la Orden de Alcántara. Fue derrotado por los patriotas revolucionarios cuzqueños en la batalla de la Apacheta y tomado prisionero (1814). Fue encerrado en un convento del Cuzco, donde fue ejecutado.

Biografía 

Hijo del coronel Juan José de Moscoso y Pérez de Oblitas y de Teresa Josefa de Moscoso y Peralta, pertenecía a una distinguida familia de Arequipa. Su primo hermano fue Pío Tristán, y fue su tío, el arzobispo Moscoso, hermano de su madre. Pasó a España, donde sirvió en los Guardias de Corps. Durante la guerra de la independencia española concurrió a diferentes combates y se halló presente en el memorable primer sitio de Zaragoza (1808), por lo que fue condecorado y se le concedió el honroso título de benemérito a la patria en grado heroico. En 1811, ya como teniente coronel del Ejército Realista del Perú fue nombrado Gobernador Intendente de la provincia de Arequipa, cargo que ejerció como propietario desde 1812 hasta fines de 1814.

El 3 de agosto de 1814 estalló la Rebelión del Cuzco que encabezaron los hermanos Angulo y otras personas decididas. Se sumó a la rebelión el brigadier Mateo Pumacahua, cacique del pueblo de Chinchero con su compañía de naturales, que hasta entonces habían servido en las tropas realistas. Pumacahua encabezó una expedición desde Cuzco hacia Arequipa en 1814 tras la liberación de Puno (26 de agosto), Huamanga (20 de septiembre), y La Paz (24 de septiembre).

El Intendente Moscoso dio aviso al virrey José Fernando de Abascal del inminente riesgo en que se hallaba Arequipa; pero en la capital Lima se carecía ya de fuerza y de armas, y solo pudieron embarcarse 100 hombres, 500 fusiles con sus municiones y 26000 pesos, exiguo auxilio que llegó tarde. El coronel Francisco Picoaga y el brigadier Pío Tristán (el jefe de las fuerzas realistas derrotados el año anterior en la Batalla de Salta) se hallaban en Arequipa, y unidos con el Intendente Moscoso, salieron a esperar a Pumacahua en un punto denominado “La Apacheta”, a cuatro leguas de la ciudad. Los realistas fueron vencidos en la batalla de la Apacheta, el 9 de noviembre de 1814, en la que resultaron triunfantes los independentistas, quienes acto seguido ocuparon Arequipa.
 
Picoaga y Moscoso fueron tomados prisioneros y conducidos al Cuzco donde fueron encerrados en el Convento de la Merced. Ambos rechazaron con duros términos las invitaciones y ventajosas promesas que les hicieron los patriotas para que se unieran a la revolución. 

El general realista Juan Ramírez Orozco llega a Arequipa desde su cuartel en Oruro el 9 de diciembre de 1814. Los revolucionarios cuzqueños habían abandonado Arequipa unos días antes y los rehenes Picoaga y Moscoso fueron llevados a Cuzco. Durante la contra-revolución, Ramírez mandó la ejecución de los patriotas José Astete y José Chirveches en Arequipa. Al llegar estas noticias a Cuzco, los patriotas en la noche del 29 de enero de 1815 ejecutaron a Picoaga y Moscoso. Los cadáveres de ambos amanecieron colgados de la horca de la Plaza de Armas del Cuzco, de donde fueron recogidos y sepultados por la piedad de algunas personas.

Véase también 
 Rebelión del Cuzco
 Independencia del Perú

Bibliografía 
 Mendiburu, Manuel de: Diccionario histórico-biográfico del Perú. Parte primera que corresponde a la época de la dominación española. Tomo V. Lima, 1885.
 Roel Pineda, Virgilio: Conatos, levantamientos, campañas e ideología de la independencia. Incluida en Historia del Perú. Perú Republicano. Tomo VII. Cuarta edición. Lima, Editorial Mejía Baca, 1982. ISBN 84-499-1611-9
 Varios autores: Historia General del Ejército Peruano. Tomo IV. El Ejército en la Independencia del Perú. Volumen 1: El Ejército: protagonista principal en la Independencia del Perú. Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú. Talleres de la Imprenta del Ministerio de Guerra, Lima. Primera Edición, 1984.

Cochabambinos
Realistas en la guerra de la Independencia de Perú
Militares de la guerra de la Independencia española
Caballeros de la Orden de Alcántara